Pelino ist der Familienname folgender Personen:

 Georgius Pelino, Abt der Abtei der Heiligen Maria von Ratac zwischen Bar und Sutomore im heutigen Montenegro
 Manuel Pelino Domingues (* 1941), portugiesischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Santarém